Casco in de Nederlandse taal is afgeleid van het Spaanse woord casco dat helm of scheepsromp betekent.

 casco (scheepsbouw), een in aanbouw zijnd schip, waarbij de romp constructief gereed is en zelf kan drijven
casco (woning), een woning die als ruwbouw wordt opgeleverd en door de eigenaar zelf afgewerkt wordt.
 Casco (Wisconsin), een dorp in Wisconsin;
 een vorm van verzekering.